Юнацький Петро Михайлович — засновник села Петро-Михайлівка Вільнянський район, Запорізька область.

У 1890—1893 роках обирався сільським гласним до Олександрівської повітової земської управи.

Зокрема організовував купівлю селянами земель у місцевого поміщика Іваненка. За посередництвом П.Юнацького землю придбали селяни: Юхим Мамай, Микола Повстяний, Петро Юнацький. Разом на землі Петро-Михайлівки оселилися 123 родини.

Джерела 
 Матеріали Вільнянського районного краєзнавчого музею
 Мальовничий край Петро-Михайлівський (історія) // Вільнянські вісті. 20 серпня 2011, С. 3.

Персоналії:Вільнянський район